Ed Sanders (acteur), een Britse acteur en zanger
 Ed Sanders (bokser), een Amerikaanse bokser en olympische goudenmedaillewinnaar
 Ed Sanders (dichter), een Amerikaanse dichter, zanger, schrijver en activist
 Ed Sanders (timmerman), een Britse acteur, timmerman en presentator
 Ed Sanders (schrijver), een Nederlandse schrijver
 Ed P. Sanders, Amerikaans nieuwtestamenticus